Michelangelo (1475–1564) — ou Miguel Ângelo, pintor, escultor, poeta e arquiteto italiano
Michelangelo (navio) — transatlântico de bandeira italiana
Michelangelo (vírus) — vírus informático
Michelangelo (Teenage Mutant Ninja Turtles) — personagem de banda desenhada  
ou ainda:
Caprese Michelangelo — comuna italiana da Toscana
3001 Michelangelo — asteroide